Orangeburg kan syfta på:

 Orangeburg, New York – en ort i Rockland County
 Orangeburg, South Carolina – administrativ huvudort i Orangeburg County

Se även 
 Orangeburg County